Après la mort de Félix Dzerjinski (1877-1926), fondateur et chef de la Tchéka, son nom fut donné à un certain nombre de localités de l'Union soviétique. Plusieurs ont conservé ce nom :
 Dziarjynsk, ville de Biélorussie, dans la voblast de Minsk ;
 Dzerjinsk, ville de Russie, dans l'oblast de Nijni Novgorod ;
 Dzerjynsk, l'ancien nom de la ville de Toretsk d'Ukraine, dans l'oblast de Donetsk.

Voir aussi